Wilhelm Czermak ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Czermak (Mediziner) (1856–1906), österreichischer Augenarzt und Hochschullehrer
 Wilhelm Czermak (Ägyptologe) (1889–1953), österreichischer Ägyptologe, Afrikanist und Hochschullehrer
 Wilhelm Czermak (Architekt) (1920–2005), österreichischer Architekt